Emanuel Blom er navnet på flere personer:

 Emanuel Blom (stiftamtmand) (1747-1826) – dansk stiftamtmand, far til
 Emanuel Blom (søofficer) (1788-1853) – dansk søofficer
Se også:
 Otto Blom (1830-1903) – dansk officer (Otto Emanuel Blom)